Yuri Larionov (), né le  à Novossibirsk, est un patineur russe.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Vera Bazarova (8 saisons : 2006-2014)
 Natalia Zabiiako (1 saison : 2014-2015)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Novossibirsk
Naissance en août 1986